FK Slavia Orlová je slezský fotbalový klub z Orlové, hrající od sezony 2021/22 Přebor Moravskoslezského kraje. FK Slavia Orlová má hlavní stadion s přírodním trávníkem a vedlejší hřiště s umělou trávou 3. generace (v srpnu roku 2009 nahradila škvárové hřiště).

Historicky 1. mistrovské utkání odehrála SK Slavia Orlová (původní název, který byl schválen 1. září roku 1930) v dubnu roku 1931 a vyhrála v Bílovci 4:1. V roce 2000 hrozil klubu bankrot, před kterým ho uchránilo město Orlová a převedlo hrací práva na Divizi z Karviné. V sezoně 2011/12 skončila Orlová v Divizi E na 1. místě a zajistila si tak historický postup do MSFL. Od sezony 2012/13 Orlová zakládá po letech opět i B-tým (juniorku), který hraje Okresní soutěž. Po sezóně 2014/15 vedení klubu oznámilo, že v příštím ročníku Moravskoslezské fotbalové ligy klub působit nebude. V sezonách 2015/16, 2016/17 a 2017/18 hrál klub z Orlové v Přeboru Moravskoslezského kraje. V sezoně 2017/18 sestoupil z nejvyšší krajské soutěže do I. A třídy Moravskoslezského kraje – sk. B (6. nejvyšší soutěž).

Historické názvy 

 1930 – SK Slavia Orlová (Sportovní klub Slavia Orlová)
 1948 – Baník OKD Doubrava (Baník Ostravsko-karvinské doly Doubrava)
 1951 – ZSJ Baník Důl Žofie Orlová-Doubrava/Kopaniny (Závodní sokolská jednota Baník Důl Žofie Orlová-Doubrava/Kopaniny)
 TJ Baník Důl Doubrava Orlová (Tělovýchovná jednota Baník Důl Doubrava Orlová)
 1989 – FK Slavia Orlová-Lutyně (Fotbalový klub Slavia Orlová-Lutyně)
 2016 – FK Slavia Orlová (Fotbalový klub Slavia Orlová)

Mládežnická družstva 

FK Slavia Orlová má 8 mládežnických družstev:

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2014/15: Orlová se po sezóně přihlásila pouze do Přeboru Moravskoslezského kraje (5. nejvyšší soutěž).
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

FK Slavia Orlová „B“ 
FK Slavia Orlová „B“ byl rezervním týmem Slavie Orlová, který naposled startoval v ročníku 2014/15 v Okresním přeboru Karvinska (8. nejvyšší soutěž). Jeho zánik souvisel s pádem A-mužstva z MSFL do krajských soutěží.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Galerie

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Praha, Libri 1997.

Externí odkazy 
 
 

 
Orlová-Lutyně, FK Slavia
Orlová-Lutyně, FK Slavia
Sportovní kluby v Orlové
Fotbal v Orlové